L'édition 2022 du tournoi de tennis de Prague se déroule du 25 au  sur dur en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Ekaterine Gorgodze
  Belinda Bencic, remplacée par  Anna Blinkova
  Lucia Bronzetti, remplacée par  Nao Hibino
  Harriet Dart, remplacée par  Ylena In-Albon
  Océane Dodin, remplacée par  Vitalia Diatchenko
  Beatriz Haddad Maia, remplacée par  Chloé Paquet
  Petra Kvitová, remplacée par  Sinja Kraus
  Karolína Muchová, remplacée par  Natalia Vikhlyantseva
  Donna Vekić, remplacée par  Viktoriya Tomova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 

La tchèque Marie Bouzková remporte le titre sur le score de 6-0, 6-3 face à Anastasia Potapova. Elle remporte son  titre.

En double, Anastasia Potapova et Yana Sizikova remporte le titre face à Angelina Gabueva et Anastasia Zakharova sur le score de 6-3, 6-4. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans cette catégorie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Prague
Sport en Tchéquie en 2022
Tennis en juillet 2022